John Kay (poeta) (século XIV) — poeta inglês

John Kay (inventor) (1704–1780) — inventor inglês da máquina textil

John Kay (caricaturista) (1742–1826) — caricaturista escocês

Sir John Kay (juiz) (1943–2004) — juiz da suprema corte britânica 

John Kay (músico) (1944–) — músico e cantor da banda de rock canadense Steppenwolf

John Kay (jornalista) (1944– ) — jornalista britânico no The Sun

John Kay (economista) (1948–) — economista escocês, autor e colunista do Financial Times

Desambiguações de antropônimos